Megalithone är ett släkte av insekter. Megalithone ingår i familjen Ithonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nätvingar
Megalithone